ТПИ — многозначная аббревиатура:
 ТПИ — территориальный проектный институт
 ТПИ — технико-промышленная инспекция
 ТПИ — Технопромимпорт
 ТПИ — твёрдые полезные ископаемые
 ТПИ — табло переменной информации
 ТПИ — трансформатор питания импульсный
 ТПИ — территориальный проектный институт
 ТПИ — технико-промышленная инспекция
 ТПИ — теория переноса излучения

Педагогические институты 
 Таганрогский педагогический институт
 Тобольский педагогический институт
 Томский педагогический институт
 Тюменский педагогический институт

Политехнические институты 
 Таджикский политехнический институт
 Таллинский политехнический институт
 Тбилисский политехнический институт
 Тверской политехнический институт
 Тольяттинский политехнический институт
 Томский политехнический институт
 Трёхгорный политехнический институт
 Тульский политехнический институт
 Туркменский политехнический институт

См. также 
  — аббревиатура латиницей